Тюо-ку:

 Тюо-ку, Ниигата — район города Ниигата префектуры Ниигата в Японии.
 Тюо-ку (Тиба) — район города Тиба префектуры Тиба в Японии.
 Тюо-ку (Сагамихара) — район города Сагамихара префектуры Канагава в Японии.
 Тюо-ку (Фукуока) — район города Фукуока префектуры Фукуока в Японии.